Un Américain bien tranquille (The Quiet American), roman britannique de Graham Greene, publié en 1955
 Un Américain bien tranquille (The Quiet American), film américain de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1958
 Un Américain bien tranquille (The Quiet American), film américain de Phillip Noyce, sorti en 2002